Тао́н-ле-Вож () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Меца, 9 км на північ від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Таон-ле-Вож, Жирмон i Онкур було об'єднано в новий муніципалітет Капавенір-Вож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3548 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7708,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Таон-ле-Вож
 [ Розташування муніципалітету Таон-ле-Вож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вогези